De Coupe de France 2018/19 was de 102e editie van het voetbalbekertoernooi. Het hoofdtoernooi begon op 15 september 2018 en eindigde op 27 april 2019 met de finale in het Stade de France in Saint-Denis.

Laatste 16
Dit schema toont de laatste 16 overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de achtste finales.

 Opmerking: het getal tussen haakjes duidt op het resultaat in de strafschoppenreeks

Finale

Zie ook
 Ligue 1 2018/19
 Coupe de la Ligue 2018/19

Coupe de France naar seizoen
Bekervoetbal 2018/19